KLC est un sigle qui peut désigner :
 Kodiak Launch Complex, l'ancien nom du Pacific Spaceport Complex – Alaska, une base de lancement à but commercial et militaire situé en Alaska.

KLC est un code qui peut signifier :
 KLM Cityhopper,une compagnie aérienne néerlandaise à vocation régionale, filiale de KLM Royal Dutch Airlines, selon la liste des codes OACI des compagnies aériennes ;
 aérodrome de Kaolack, un aérodrome situé dans l'Ouest du Sénégal, à Kaolack, selon le code IATA des aéroports.

klc est un code qui peut signifier :
 kolbila, une langue parlée au Cameroun par 2500 locuteurs en 1997.

Code